Флегонтов — фамилия; имеет женскую форму Флегонтова.

 Флегонтов, Алексей Кандиевич (1888—1943) — генерал-майор, один из руководителей партизанского движения Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Флегонтов, Игорь Борисович (1937—2015) — российский инженер, лауреат Государственной премии СССР.

См. также 
 Флегонт